Der Tyrann ist Titel oder -bestandteil:
 Der Tyrann (1931), Alternativtitel von Das Ekel (1931), deutscher Spielfilm von Franz Wenzler
 Der Tyrann, rumänischer Spielfilm
 Der Tyrann von Muckendorf, deutsches Stummfilm-Lustspiel (1915) von Heinrich Bolten-Baeckers
 Der Tyrann, Episode in Das Gold von Neapel (1954) italienischer Episodenfilm
 Mein Liebling, der Tyrann, Filmkomödie (1997)
 Oedipus der Tyrann, Komposition von Carl Orff